Lar steht für:
 Lar (Iran), Stadt in Iran (Provinz Fars)
 römischer Schutzgott, siehe Laren
 eine Primatenart, siehe Weißhandgibbon
 Der Lar, Erzählung von Wilhelm Raabe aus dem Jahr 1889

lar steht für:
 Larteh (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

LAR bzw. L.A.R. steht für:
 Landesanstalt für das Rundfunkwesen Saarland, heute Landesmedienanstalt Saarland
 L.A.R. Manufacturing Inc., US-amerikanischer Waffenhersteller
 das IATA-Flughafenkürzel für den Laramie Regional Airport
 Large Account Reseller, Grosskunden-Händler, der Verträge an Kunden vermittelt
 Lastabwurfrelais, auch Lastabfallrelais, verwendet u. a. bei Durchlauferhitzern
 Leitungsanlagenrichtlinie
 Lethal Autonomous Robot, Bezeichnung für einen autonomen Militärroboter
 liquid argon (engl., flüssiges Argon)
 Libyen, Kfz-Länderkennzeichen
 Location Aided Routing, positionsbasiertes Routingverfahren
 long acting release, spezielle galenische Formulierung für Arzneimittel mit verzögerter Freigabe
 Luxembourg Air Rescue, Luxemburgische Luftrettungsorganisation
 Luftwaffenausbildungsregiment, ehemalige Ausbildungseinrichtungen der deutschen Luftwaffe

Abkürzung